Анхироя () — имя ряда персонажей греческой мифологии:

 Анхироя — дочь Эрасина;
 Анхироя — жена микенского героя Пенфила;
 Анхироя — дочь речного бога Нила и жена Бела;
 Анхироя — дочь речного бога Хремета, жена Псилла.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов